Kratica za Mediteran Film Festival .
 Kratica za Motovunski filmski festival.
 Eng. kratica za Višegodišnji financijski okvir (eng. Multiannual Financial Framework).
 Kraći naziv za Malmö FF.